Uffington ist der Name mehrerer geografischer Orte 

 Uffington (West Virginia), ein Ort im Monongalia County, USA
 Uffington (Lincolnshire), ein Dorf in Lincolnshire
 Uffington (Oxfordshire), ein Dorf in Oxfordshire
 Uffington White Horse, dort ein Geoglyph
 Uffington Castle, dort eine Wallburg aus der Bronze- und Eisenzeit
Uffington (Shropshire), ein Dorf in  Shropshire